Archange, du latin archangelus issu du grec ancien ἀρχάγγελος (arkhángelos), est un nom commun et plus rarement un nom propre qui peuvent désigner :

Nom commun 

 Un archange, dans les religions juive, chrétienne et musulmane, est un ange d'un rang supérieur ou chargé d'une mission particulière.

Nom propre 
 Archange Piacentini de Calatafimi  (° vers 1390 - †1460), bienheureux, prêtre franciscain en Sicile ; fêté le 10 août.

Œuvres de fiction 
 Archange (Arkangel), deuxième épisode de la saison 4 de Black Mirror diffusé en 2017.

Surnom 
 Le pilote Jean Mermoz (1901-1936) était surnommé l'« Archange ».

Toponyme

Canada (Québec) 
 Lac Archange (Mékinac), Grandes-Piles (Municipalité de village) et Sainte-Thècle, MRC Mékinac, Mauricie.
 Lac Archange, secteur du Lac des Cinq, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Lac Archange, Eeyou Istchee Baie-James (Municipalité), région administrative du Nord-du-Québec.
 Petit lac Archange, secteur du Lac-des-Cinq, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Ruisseau Archange, Saint-Tite (Ville), MRC Mékinac, Mauricie.
 Île L'Archange du Faubourg, Eeyou Istchee Baie-James (Municipalité), Nord-du-Québec.
 Île Archange-Godbout, Saint-Liguori (Municipalité de paroisse), MRC Montcalm  Lanaudière.
 Chemin du Lac-Archange, Sainte-Thècle (Municipalité), MRC Mékinac, Mauricie.
 Paroisse Saint-Gabriel-Archange (Paroisse, au sens religieux), Trois-Rivières, Mauricie.
 Saint-Gabriel-Archange (Village). Toponyme remplacé par: La Durantaye.  (Municipalité de paroisse), MRC Bellechasse, Chaudière-Appalaches.
 Saint-Michel-Archange (Paroisse, au sens religieux), Saint-Michel (Municipalité)  Les Jardins-de-Napierville, Montérégie.
 Saint-Michel-Archange (Paroisse, au sens religieux), Rouyn-Noranda (Ville), Abitibi-Témiscamingue.
 rue Saint-Michel-Archange, Sherbrooke (Ville), Estrie.
 Saint-Raphaël-Archange (Paroisse, au sens religieux), Île-Bizard, Montréal.

Guadeloupe 
 Pointe Archange Neau, un cap de Guadeloupe.

Références